Il termine nervo petroso in anatomia umana può essere riferito a:

Nervo grande petroso
Nervo piccolo petroso
Nervo profondo petroso